Чечотт — фамилия.

Известные носители:

 Чечотт, Альберт Оттонович (1873 −1955) — русский инженер путей сообщения и профессор; сын Оттона Чечотта.
 Чечотт, Виктор Антонович (1846—1917) — русский музыкальный критик и пианист; младший брат Оттона Чечотта.
 Чечотт, Генрих Оттонович (1875—1928) — русский и советский горный инженер, организатор горнообогатительной промышленности СССР.
 Чечотт, Оттон Антонович (1842—1924) — русский психиатр; старший брат Виктора Чечотта; отец Альберта и Генриха Чечотта.
 Чечот, Ян (известен вариант фамилии «Чечотт», 1796—1847) — польский либо белорусский поэт, фольклорист и этнограф, член общества филоматов.

См. также 
 Чечот